'''Montresor puede ser

Localidades 
 Montrésor

Autores de nombres científicos 
Marina Montresor algóloga italiana